Méry (Savoia), municipi francès al departament de Savoia 
 Méry-Corbon, municipi francès al departament de Calvados 
 Méry-ès-Bois, municipi francès al departament de Cher 
 Méry-la-Bataille, municipi francès al departament de l'Oise 
 Méry-Prémecy, municipi francès al departament del Marne 
 Méry-sur-Cher, municipi francès al departament de Cher 
 Méry-sur-Marne, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Méry-sur-Oise, municipi francès al departament de Val-d'Oise 
 Méry-sur-Seine, municipi francès al departament de l'Aube 
 Saint-Méry, municipi francès al departament de Sena i Marne 
 Cantó de Méry-sur-Seine, cantó francès al districte de Nogent-sur-Seine (departament de l'Aube)